Финал Кубка УЕФА 2004 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 2003/04, 33-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 19 мая 2004 года, на стадионе «Уллеви» в Гётеборге. В матче встретились испанская «Валенсия» и французский «Марсель». Финал завершился победой «Валенсии». Для испанской команды этот трофей стал первым на европейской арене с 1980 года.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА 2003/2004

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2004
Кубок УЕФА
Май 2004 года
Лига Европы УЕФА 2004
Лига Европы УЕФА 2004
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Международные соревнования по футболу в Швеции
События 19 мая
Спорт в Швеции в 2004 году
Спорт в Испании в 2004 году
Спорт во Франции в 2004 году